Nunu steht für:

 Nunu (Rainis), ein Dorf im indonesischen Distrikt Rainis (Talaudinseln)
 Nunu (Ethnie), ein Bantu-Volk in Zentralafrika

Nunu ist der Familienname folgender Personen:

 Mihaela Nunu (* 1989), rumänische Mittelstreckenläuferin